Verkeerd verbonden (hoorspelen), de titel van drie verschillende Nederlandse hoorspelen
 Verkeerd verbonden (De Kiekeboes-album), de titel van het 98ste stripverhaal van De Kiekeboes
 Verkeerd verbonden (televisieserie), een Nederlandse komische televisieserie
 Verkeerd verbonden (Acda en De Munnik), een single van Acda en De Munnik
Verkeerd Verbonden (muziekgroep), Nederlandse rapgroep met Def P, M.C. Stef en Das de Rijmmaniak